Чаусова — женская форма фамилии .
 
 Чаусова, Татьяна Михайловна (1950—2022) — российская органистка, музыкальный педагог и музыковед, доцент Санкт-Петербургской и преподаватель Одесской консерваторий.

См. также 
 Чаусово